Der Aerospace Walk of Honor befindet sich in Lancaster (Kalifornien) und ehrt US-amerikanische Testpiloten, die zur Luftfahrt- und Weltraumforschung und -entwicklung beigetragen haben.

Die Auszeichnung wurde 1990 von der Stadt Lancaster ins Leben gerufen. In der Nähe von Lancaster, im Antelope Valley, befinden sich vier Testfluganlagen: US Air Force Plant 42, Edwards AFB, Mojave Air & Space Port und Naval Air Weapons Station China Lake.

Der Walk of Honor liegt am Lancaster Boulevard zwischen dem Sierra Highway und der 10th Street. Die Preisträger werden mit Denkmälern aus Granit entlang des Lancaster Boulevards geehrt.

Die Errichtung und Pflege der Denkmäler sowie weitere Aktivitäten rund um den Walk of Honor werden von mehreren Luftfahrtunternehmen unterstützt, unter anderem Boeing, Lockheed Martin und Northrop Grumman.

Mitglieder

Weblinks 
Offizielle Seite der Stadt Lancaster

Luftverkehr (Vereinigte Staaten)
US-amerikanische Auszeichnung
Gedenkstätte in den Vereinigten Staaten
Lancaster (Kalifornien)
Erstverleihung 1990
Auszeichnung (Luftfahrt)
Granitskulptur
Skulptur (Vereinigte Staaten)
Liste (Luftfahrt)